En médecine :
 En obstétrique, Version par Manœuvre Externe.

En informatique :
 Le bus VME est un bus créé par la société Motorola
 ICL VME (Virtual Machine Environment) est un système de mainframe créé dans les années 1970 par International Computers Limited

En pollution de l'air : 
 La valeur moyenne d’exposition (VME) est une notion officielle dans le domaine de l'hygiène du travail.

Autres :
 Vivendi Mobile Entertainment est une filiale de Vivendi.